Tidemand ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Tidemand (1814–1876), norwegischer Maler
 Adolph Claudius Tidemand (1854–1919), norwegischer Maler, Neffe von Adolph Tidemand
 Caroline Tidemand (* 1982), norwegische Tennisspielerin   
 Frithjof Tidemand-Johannessen (1916–1958), norwegischer Künstler   
 Johan Tidemand Ruud (1903–1970), norwegischer Meeresbiologe   
 Ole Tidemand (1710–1778), norwegischer lutherischer Bischof    
 Otto Grieg Tidemand (1921–2006), norwegischer Politiker (Høyre), Minister und Unternehmer
 Pontus Tidemand (* 1990), schwedischer Rallyefahrer

Siehe auch:
 Tideman
 Tidemann